Roge est un toponyme qui peut désigner :
Roge, une paroisse du Portugal située dans la municipalité de Vale de Cambra, dans le district d'Aveiro et la région Nord ;
Roge, un village de Serbie situé dans la municipalité de Požega (Serbie), district de Zlatibor.